Васи́лий Ники́тин:
 Никитин, Василий Александрович (род. 1971) — премьер-министр Луганской Народной Республики.
 Никитин, Василий Алексеевич (1900—1975) — советский поэт и журналист, художник.
 Никитин, Василий Антонович (1931—2010) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Никитин, Василий Афанасьевич (1925—2015) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Василий Варфоломеевич (1917—1963) — Герой Советского Союза.
 
 Никитин, Василий Владимирович (род. 1986) — российский тхэквондист.
 Никитин, Василий Егорович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Василий Иванович (род. 1938) — советский и украинский археолог, краевед, писатель.
 
 
 
 Никитин, Василий Поликарпович (1790—1876) — тайный советник, председатель Санкт-Петербургской палаты гражданского суда.
 Никитин, Василий Семёнович (в монашестве Викентий; 1892—1938) — епископ старообрядческой Древлеправославной Церкви Христовой. Примечания